A National Basketball Association 1985–1986-os szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 40. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Houston Rockets ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa és a döntő MVP-je is Larry Bird lett.

A Kansas City Kings elköltözött Sacramentóba és Sacramento Kings néven szerepelt tovább.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Larry Bird
Az év újonca: Patrick Ewing
Legjobb védekező játékos: Alvin Robertson
Legtöbbet fejlődött játékos: Alvin Robertson
Legjobb „hatodik” játékos: Bill Walton

All-Star-mérkőzés 

MVP: Isiah Thomas
Vezetőedzők: K.C. Jones (Kelet), Pat Riley (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba